Омагуа:
 омагуа (народ), известны также как камбеба — индейский народ в Бразилии
 омагуа (язык)